de bewoners van Parthia
 het Parthische Rijk
 Parthen (volk), het volk der Parthen